Messier 96 (M96) – galaktyka spiralna
 Bergmann No 3 M96 – niemiecki pistolet samopowtarzalny